vještice
 Vještice (glazbeni sastav), hrvatski glazbeni sastav

ja:路上パフォーマンス